Ahuaxtla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ahuaxtla, Morelos, Axochiapan, 
 Ahuaxtla, delstaten Mexiko, Acolman, 

Robotskapade Mexikoförgreningar